Выборы мэра Москвы состоялись в столице России 9 сентября 2018 года, в единый день голосования. 
Срок полномочий избранного мэра Москвы — 5 лет. По результатам голосования в первом туре одержал победу действующий мэр столицы Сергей Собянин, избравшись тем самым на третий срок подряд. 

На 4 июня 2018 в Москве (включая территории, присоединённые к городу с 1 июля 2012 года) было зарегистрировано 7 216 076 избирателей.

Ключевые даты 
 2 июня 2018 года Московская городская дума назначила выборы на 9 сентября 2018 года — единый день голосования.
 до 5 июня избирательная комиссия публикует расчёт числа подписей, необходимых для регистрации кандидата.
 период выдвижения кандидатов начинается со дня назначения выборов.
 агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата и прекращается за одни сутки до дня голосования.
 период сбора подписей муниципальных депутатов начинается после подачи в избирком заявления кандидата о согласии баллотироваться.
 до 18 часов 3 июля — представление кандидатами документов для регистрации, в числе которых должны быть листы с подписями муниципальных депутатов.
 в течение 10 дней после приема от кандидата необходимых для регистрации документов Московская городская избирательная комиссия принимает решение о регистрации кандидата или об отказе в регистрации.
 5 сентября — до 5 сентября горожане могут выбрать удобный им избирательный участок на сайте Госуслуг, чтобы проголосовать не по месту регистрации,
 8 сентября — день тишины,
 9 сентября — день голосования. Проголосовать на выборах мэра Москвы в этот раз можно было не как обычно, с 8:00 до 20:00, а на два часа больше — с 8:00 до 22:00.

Выдвижение и регистрация кандидатов 
Для регистрации кандидату требуется поддержка муниципальных депутатов.

Количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата на должность Мэра Москвы, выдвинутого в порядке самовыдвижения, составляет 36 081. Максимaльное количество подписей избирателей, представляемых в Московскую городскую избирательную комиссию кандидатом на должность Мэра Москвы, выдвинутым в порядке самовыдвижения, составляет 39 689.

Муниципальный фильтр 
Согласно решению Мосгоризбиркома от 4 июня 2018 года, количество подписей муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения, которые каждый кандидат обязан собрать, должно быть в пределах от 110 до 115.

Выдвинутые кандидаты 

Скандалом обернулось выдвижение экс-владельца «СУ-155» Михаила Балакина. В последний момент свои подписи за него отозвали трое муниципальных депутатов. Таким образом для регистрации ему стало не хватать одного голоса. Сообщалось, что в «Единой России» начали внутреннее расследование о скупке подписей муниципальных депутатов, речь шла о продаже голосов именно Михаилу Балакину. 23 июля 2018 года Мосгорсуд признал незаконным отказ Балакину в регистрации. Сам Балакин сообщения о покупке подписей также опроверг.

3 сентября Мосгорсуд отказался снимать с выборов мэра Москвы Сергея Собянина по заявлению кандидата от КПРФ Вадима Кумина. Кумин утверждал, что градоначальник использует должностное положение, ссылаясь на то, что в учрежденных префектурами СМИ появляются позитивные материалы о Сергее Собянине.

Социология

Предвыборная кампания 

 26 мая — Сергей Собянин объявил о выдвижении в мэры Москвы.
 5 июня — победитель 2 тура праймериз «Яблока» Яков Якубович отказался выдвигаться кандидатом в мэры Москвы в пользу Сергея Митрохина.
 6 июня — партия Зелёных выдвинула космонавта Сергея Ревина кандидатом в мэры Москвы.
 6 июня — газета Ведомости опубликовала сообщение о том, что Явлинский и Собянин договорились о выдвижении Митрохина от «Яблока» кандидатом в мэры Москвы.
 6 июня — Сергей Митрохин и Елена Русакова, а также Андрей Морев подали заявки в исполком «Яблока» для выдвижения на пост мэра Москвы.
 8—9 июня — Бюро партии Яблоко предложило Московскому отделению выдвинуть Русакову кандидатом в мэры Москвы от Яблока. Состоявшееся голосование Московского городского отделения не поддержало это решение. 30 делегатов проголосовали за Митрохина, 22 — за Русакову. Решение о кандидате на пост мэра Москвы снова передали Бюро партии.
 11 июня — Илья Яшин выдвинулся в мэры Москвы в качестве самовыдвиженца.
 13 июня — «Гражданская инициатива» выдвинула Дмитрия Гудкова кандидатом в мэры Москвы.
 20 июня — Первый форум Совета муниципальных образований Москвы заслушал 16 кандидатов в мэры Москвы. Из 173 муниципальных депутатов свои подписи кандидатам в мэры Москвы оставили 46 депутатов.
 22 июня — конференция Московского отделения партии «Яблоко» выдвинула Сергея Митрохина кандидатом в мэры Москвы.
 22 июня — партия «Зелёные» сняла своего кандидата Сергея Ревина с выборов в пользу Собянина.
 24 июня — Илья Яшин собрал 91 подпись муниципальных депутатов, что недостаточно для того, чтобы стать кандидатом в мэры Москвы. И. Яшин заявил о снятии своей кандидатуры с выборов мэра Москвы.
 26 июня — Второй форум Совета муниципальных образований Москвы. Из 300 муниципальных депутатов подписи кандидатам в мэры оставили 66 депутатов. Из них рейтинг: Илья Свиридов («Справедливая Россия») — 18 подписей; Вадим Кумин (КПРФ) — 15 подписей; Михаил Дегтярев (ЛДПР) — 10 подписей; Михаил Балакин («Союз Горожан») — 7 подписей; Антон Красовский (самовыдвиженец) — 7 подписей; Дмитрий Гудков («Гражданская инициатива») — 5 подписей; Сергей Митрохин («Яблоко») — 4 подписи.

Результаты голосования 
12 сентября Московская городская избирательная комиссия подписала протокол об итогах голосования. Явка составила 30,86%, что меньше, чем на выборах мэра Москвы в 2013 году.

Интересные факты 
Часть избирательных участков (209) была расположена в соседних областях — в Московской, Калужской, Тульской и Владимирской.

Примечания

Ссылки 
 Выборы Мэра Москвы / Сайт Московской городской избирательной комиссии
 Сведения о кандидатах в мэры Москвы на сайте избирательной комиссии
 Выборы Мэра Москвы: где и как проголосовать удобно / mos.ru, Официальный сайт Мэра Москвы 
 Выборы мэра Москвы — 2018, ТАСС

Сайты кандидатов 
 Сайт кандидата в мэры Москвы Д. Гудкова
 Сайт кандидата в мэры Москвы Н. Донцовой 
 Сайт кандидата в мэры Москвы В. Кумина
 Сайт кандидата в мэры Москвы С. Митрохина
 Сайт кандидата в мэры Москвы И. Свиридова
 Сайт кандидата в мэры Москвы С. Собянина
 Сайт кандидата в мэры Москвы И. Яшина

Выборы мэра Москвы (2018)
Москва